Anbara Salam Khalidi (1897- 1986), traductrice et féministe libanaise
Hicham al-Khalidi, journaliste jordanien
 Hussein al-Khalidi (1895, Jérusalem  1966), leader arabe palestinien
 Mahmud Iskandar (Al-Haj ibni) Ismail Al-Khalidi (19322010), roi de Malaisie
 Rashid Khalidi (* 1948, New York), historien américain d'origine arabe
 Walid Khalidi (* 1925, Jérusalem), historien arabe palestinien
 Khalidi El Maarofi (né en 1979), footballeur marocain

Halidi 
 Adjmaël Halidi (* 1986, Tsémbehou), un poète

Voir aussi 
 Tegenaria halidi, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Agelenidae

Patronyme arabe